Geografia
 pā – obronne osiedle lub forteca maoryska na Nowej Zelandii
 Pensylwania (stan w USA) (PA) – skrót nazwy stanu USA

 Jednostki
 paskal – 1 Pa = 1 N/m² (jednostka ciśnienia)
 pikoamper, 1 pA = 10-12 A (jednostka natężenia prądu elektrycznego)

 Informatyka
 Potyczki Algorytmiczne – konkurs informatyczny polegający na pisaniu programów
 panel administracyjny – część interfejsu użytkownika służąca do zmiany ustawień aplikacji, komputera, konta, witryny itp.

 Chemia
 symbol pierwiastka chemicznego – protaktynu (Pa)
 poliamid PA – tworzywo sztuczne, polimer

 Biologia
 projekcja tylno-przednia (posterioora-anteriora)
 atrezja tętnicy płucnej

 Inne
 punkt akcji,